De Berlo de Franc-Douaire ou De Berlo de Frandouaire est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Paul-Godefroi de Berlo de Franc-Douaire (1701-1771), évêque de Namur ;
  (?-1774), comtesse et abbesse de l'abbaye de Nivelles (Belgique), sœur du précédent.

Patronyme belge